Justinianopolis ou Iustinianopolis (en grec Ἰουστινιανούπολις / Ioustinianoupolis, littéralement « Ville de Justinien ») est le nom de plusieurs cités de l'Empire byzantin qui, au , furent (re)nommées en l'honneur de l'empereur Justinien (527-565) ou de l'empereur Justinien II (685-695 ; 705-711) :

Asie 
  en Arménie Mineure, aujourd'hui Erzincan en Turquie ;
 Justinianopolis fut le nouveau nom de Martyropolis, aujourd'hui Silvan en Turquie ;
 Justinianopolis en Cappadoce, aujourd'hui Kırşehir en Turquie ;
  en Galatie, aujourd'hui Sivrihisar en Turquie ;
 Justinianopolis fut le nom d'Anazarbe en Cilicie, aujourd'hui Aǧaçli en Turquie ;
 Justinianopolis en Phoenice Libanensis, aujourd'hui  en Syrie ;
 Nea Justinianopolis (« Nouvelle Ville de Justinien ») fut le nouveau nom de Cyzique en Mysie, près de l'actuelle ville d'Erdek en Turquie.

Europe 
 Justinianopolis fut le nom de Galata en Thrace, aujourd'hui Karaköy en Turquie ;
 Justinianopolis fut le nom de l'actuelle ville de Kastoria en Grèce ;
 Justinianopolis fut le nouveau nom d'Hadrianopolis en Épire, aujourd'hui Dropull en Albanie.

Afrique 
 Justinianopolis fut le nom de Coptos en Thébaïde, aujourd'hui Qift en Égypte ;
 Justinianopolis fut le nom de l'actuelle ville de Chebba en Tunisie ;
 Justinianopolis fut le nouveau nom d'Hadrumetum en Byzacène, aujourd'hui Sousse en Tunisie.

Liste de villes